Ramsau  heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Ramsau bei Berchtesgaden, Gemeinde im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Ramsau (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Ramsau am Dachstein, Gemeinde in der Steiermark
 Ramsau im Zillertal, Gemeinde in Tirol

Orte, Gemeindeteile:
 Ramsau (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ramsau (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ramsau (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ramsau (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ramsau (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Ramsau (Gemeinde Oed-Oehling), Ortsteil von Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Ramsau (Gemeinde Pölla), Katastralgemeinde von Pölla, Niederösterreich
 Ramsau (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Ramsau (Gemeinde Strengberg), Ortschaft von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Ramsau (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ramsau (Gemeinde Fornach), Ortschaft der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ramsau (Gemeinde Gosau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ramsau (Gemeinde Molln), Ortschaft und Katastralgemeinde von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Ramsau (Gemeinde Nußdorf), Ortsteil von Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ramsau (Gemeinde Zell am Moos), Ort bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Ramsau (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Ramsau (Gemeinde Mariazell), Siedlung bei Gußwerk, Mariazell, Steiermark
 Ramsau (Gemeinde Faistenau), Ortschaft bei Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Ramsau SG, Ortsteil der Gemeinde Flawil im Kanton St. Gallen, Schweiz

 Ramsau, bis 1928 Groß Ramsau, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ramsowo, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ramsau bei Spornhau, Ort in Mähren, seit 1945: Ramzová, Gemeinde Ostružná, Altvatergebirge, Tschechien

sowie:
 Schigebiet Ramsau am Dachstein, siehe Türlwand
 Langlaufzentrum Ramsau, ein nordisches Zentrum auf der Ennstaler Ramsau und dem Dachsteinplateau
 Eisenerzer Ramsau, ein Tal und Wintersportzentrum in Eisenerz (Steiermark)

Siehe auch:
 Klein Ramsau
 Ramsauer